Тур ATP Мастерс 1000 () — это серия из девяти теннисных турниров, которые проводятся Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в течение года по всему миру.

Категория является второй по престижности в мужском теннисе после Турниров Большого шлема.

Общая информация 
Серия была введена в 1990 году с созданием ATP тура. Её оригинальное название было Championship Series, Single Week. Затем, с 1996 по 1999 — Mercedes-Benz ATP Super 9; с 2000 по 2003 — Tennis Masters Series; с 2004 по 2008 — ATP Masters Series, в 2009—2018 годах — ATP World Tour Masters 1000.

За победу в турнире этой серии теннисист получает 1000 рейтинговых очков. Данный факт отражён и в названии категории.

Самым титулованным спортсменом на турнирах серии ATP Мастерс 1000 является Новак Джокович  (38 побед).

Новак Джокович стал первым игроком, побеждавшим на всех 9 турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде в 2018 году, а также первым игроком в 2020 году, побеждавшим на каждом турнире серии "Мастерс" минимум два раза.

Турниры

Действующие турниры 
В 2017 году в этой категории были представлены следующие турниры

Прошлые турниры

ATP World Tour Masters 1000

См. также 
 Серия турниров 1-й категории WTA

Примечания 

Серии